Примера Дивисьон Чили 1955 () — 23-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1954
Чили
Спорт в Чили в 1955 году